Цей список є списком видів прямокрилих комах, спостережених на території Естонії. У фауні Естонії зареєстровано 43 види прямокрилих з 5 родин: 13 видів Tettigoniidae, 25 Acrididae, 1 Gryllidae, 3 Tetrigidae, та 1 Gryllotalpidae.

Список базується на книзі Зінаїди Альбрехт «Eesti sihtiivalises» (Тарту 1963) і статті Вельо Руннеля «Eesti sihtiivalises and their songs» (Eesti Loodus 8/2017), використовуючи новішу таксономію та виключаючи види з сумнівною поширеністю, перелічені Альбрехт.

Позначки 

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Довговусі (Ensifera)

Коники (Tettigoniidae)

Рафідофориди (Rhaphidophoridae)

Цвіркуни (Gryllidae)

Вовчки або капустянки (Gryllotalpidae)

Коротковусі (Caelifera)

Тетригіди (Tetrigidae)

Саранові (Acrididae)

Посилання 
 Runnel, Veljo 2017. Eesti sihktiivalised ja nende laulud. Eesti Loodus 8: 12–23.

прямокрилі
Прямокрилі
прямокрилі
Фауна Естонії